Sainte Dominique désigne plusieurs femmes prénommées Dominique et reconnues comme saintes par la Communion anglicane, l'Église catholique romaine ou l'Église orthodoxe :

 Dominique († entre 300 et 305), vierge et martyre en Campanie, sous Dioclétien ; fêtée le 6 juillet.
 Dominique de Carthage (), ou Domnique, originaire de Carthage, moniale ; fêtée le 8 janvier.

Références